Pathum Rat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 52.744 de locuitori și o suprafață de 356,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et